Серге́й Вла́сенко:
 Власенко, Сергей Владимирович (род. 1967) — украинский политик и юрист, адвокат. Народный депутат Украины 6-го, 7-го созывов.
 Власенко, Сергей Платонович (1909—1944) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.